Јанез Шкоф (Љубљана, 27. мај 1924 — Љубљана, 23. март 2009) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Добри стари клавир || Блиск
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || -{L'enclos}- || Капо 1
|-
| 1960. || Веселица || Ловро
|-
| 1960. || -{Die Insel der Amazonen}- || /
|-
| 1961. || Ноћни излет || Облак
|-
| 1961. || Породични дневник || Пословођа
|-
| 1962. || Наша кола || Лучкин отац
|-
| 1965. || Кљукчеве догодившчине || /
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || Шеф грађевинског предузећа
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Павлич
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Са друге стране || Миха
|-
| 1972. || -{Liberty }- || Росарио Ајдала
|-
| 1973. || Бегунац || Млинар
|-
| 1976. || Капелски кресови || Словенски водич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак ||
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1999. || Менхир (филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Двојне почитнице || Дедек
|-
| 2005. || Свадба || 
|-
| 2008. || Пејзаж бр 2 || Генерал
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 2009.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани